Philippe Richard peut désigner :
 Philippe Richard (1891-1973), acteur français ;
 Philippe Richard (1899-1943), peintre français ;
 Philippe Richard (né en 1961), graphiste suisse ;
 Philippe Richard (né en 1962), artiste français.